Der Skisprung-Weltcup 2022/23 ist die wichtigste vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen.

Herren

Weltcup-Übersicht 
Der vorläufige Weltcup-Kalender für die Saison 2022/23 wurde am 14. April 2022 vorgestellt und am 25. Mai 2022 vom FIS-Vorstand bestätigt. Mit dem ungewöhnlich frühzeitigen Saisonbeginn möchte man einer Terminkollision mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 entgegenwirken. Die Wettkämpfe in Wisła waren aufgrund der dort für Schnee noch zu hohen Temperaturen die ersten in der Weltcup-Geschichte, die auf Matten ausgetragen wurden.

Ursprünglich war für den 16. März im Rahmen der Raw Air 2023 wieder ein Springen in Trondheim geplant. Dieses musste aber frühzeitig abgesagt werden, da sich das Granåsen-Wintersportzentrum noch im Umbau für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2025 befindet. Der Wettkampf wird stattdessen in Lillehammer abgehalten.

Im Weltcup-Kalender stand nach langer Zeit auch wieder ein Springen in den Vereinigten Staaten in Iron Mountain. Aufgrund „technischer und finanzieller Gründe“ wurde dieses jedoch am 11. August 2022 wieder abgesagt. Im September wurde bekannt, dass die Veranstaltung stattdessen in Lake Placid stattfinden wird. Dort fand auch die erste Ausgabe eines „Super-Team“-Wettkampfes im Weltcup der Herren statt, bei dem nur zwei Starter einer Nation eine Mannschaft bildeten, allerdings jeweils drei Wettkampfsprünge absolvierten.

Wertungen

Tabellen

Ergebnisse Athleten 

Legende

Ergebnisse Teamwettkämpfe 

Legende

Karriereenden 
Vor der Saison:
 
Während der Saison:

Damen

Weltcup-Übersicht 
Der vorläufige Weltcup-Kalender für die Saison 2022/23 wurde am 14. April 2022 vorgestellt und am 25. Mai 2022 vom FIS-Vorstand bestätigt. Drei Termine waren zu diesem Zeitpunkt noch offen. Das ursprünglich am 16. März in Trondheim angesetzte Springen musste, wie auch im Herren-Kalender, frühzeitig nach Lillehammer verlegt werden. Bei der Raw Air Tour soll in Vikersund das erste Skifliegen der Frauen ausgetragen werden. Dieser Wettbewerb zählt aber nicht zum Weltcup, da nur Springerinnen über 18 Jahre zur Teilnahme zugelassen sind. Geplant ist, dass die 15 besten volljährigen Athletinnen des Weltcups im Rahmen der Raw Air teilnehmen sollen. Das in der letzten Saison eingeführte Silvester-Turnier der Frauen wird als Pendant zur Vierschanzentournee ausgedehnt und beinhaltet nun vier Springen, je zwei in Villach und in Ljubno. Für die Saison 2023/24 war schließlich auch eine Vierschanzentournee der Damen geplant, was im Laufe der Saison aber infrage gestellt wurde. Ebenso wie bei den Herren hält das „Super-Team“-Format Einzug in den Weltcup, ein erster Bewerb fand in Zao statt.

Wertungen

Einzelergebnisse 

Legende

Karriereenden 
Vor der Saison:

Mixed

Weltcup-Übersicht 
Im ersten veröffentlichten Kalender war nur ein einziges Mixed-Team Springen der Saison 2022/23 in Willingen angesetzt. Im finalen Kalender kam ein weiterer Wettkampf im gemischten Team in Titisee-Neustadt hinzu.

Ergebnisse Mixed-Teamwettkämpfe 

Legende

Kader

Herren

Deutschland 
Der DSV gab am 23. Mai die Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt.

 Cheftrainer: Stefan Horngacher, Co-Trainer: Bernhard Metzler, Michal Doležal und Paul Winter
 Trainer Lehrgangsgruppe Ib: Andreas Mitter und Peter Rohwein
 Trainer Lehrgangsgruppe IIa: Andreas Wank und Christian Leitner
 Trainer Lehrgangsgruppe IIb: Niclas Kullmann und Richard Freitag
 Stützpunkt-Trainer: Christian Winkler, Jens Deimel, Tino Haase und Christian Heim

Österreich 
Der ÖSV gab am 11. Mai 2022 die Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt. Im Gegensatz zum Vorjahr schrumpfte das Nationalteam von 5 auf 4 Springer. Während Manuel Fettner in das Nationalteam aufstieg, wurden Michael Hayböck und Philipp Aschenwald in den A-Kader zurückgestuft. Nach einem Jahr ohne Kaderstatus ist Clemens Aigner wieder im A-Kader gelistet. Sowohl Markus Schiffner (A-Kader) als auch Clemens Leitner und Peter Resinger (beide B-Kader), erhielten keinen Kaderplatz mehr.

 Cheftrainer: Andreas Widhölzl

Schweiz 
Als erste Nation gab der Schweizer Skiverband am 7. April 2022 seine Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt. Dabei erhielt neben Killian Peier auch Gregor Deschwanden den Nationalmannschafts-Status.

 Cheftrainer Nationalkader: Ronny Hornschuh

Finnland 
Der finnische Skiverband gab Mitte Mai seine A-Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt. Der Este Artti Aigro trainiert wie zuvor bei der finnischen Mannschaft mit.

 Cheftrainer Nationalkader: Janne Väätäinen

Italien 
Der italienische Skiverband gab Anfang Juni 2022 seine Kadereinteilung bekannt. Dabei erhielt nur Giovanni Bresadola den A-Kader Status. Alex Insam wurde in den B-Kader herabgestuft.

 Teamkoordinator: Sebastian Colloredo
 Cheftrainer: David Jiroutek
 Trainer Continental Cup: Michael Lunardi
 Leiter Jugend: Stefano Comazzi, Trainer Jugend: Gianfranco Oballa

Japan 
Der japanische Kader wurde Anfang Juli bekannt.

 Cheftrainer: Masahiko Harada

Norwegen 
Der Norwegische Skiverband hat am 11. Mai 2022 seine Kader für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Im Gegensatz zur Vorsaison besteht der Kader aus 8 statt 7 Athleten. Mit Bendik Jakobsen Heggli und Fredrik Villumstad gibt es zwei neue Athleten im Team. Nicht mehr zum Nationalteam gehört hingegen Anders Fannemel. Zu dem norwegischen Nationalteam gehören seit der Vorsaison auch fest die norwegischen Skispringerinnen. Es gibt keine getrennten Kader. Ende Mai wurde bekannt gegeben, dass Alexander Stöckl Cheftrainer der Norweger bleibt.

 Cheftrainer: Alexander Stöckl

Polen 
Der polnische Skiverband gab Anfang Mai 2022 die Kadereinteilungen für die Saison 2022/23 bekannt.

 Cheftrainer: Thomas Thurnbichler, Assistenten: Marc Nölke, Krzysztof Miętus, Mathias Hafele
 Cheftrainer Mannschaft B: Maciej Maciusiak, Assistent: Radek Židek
 Cheftrainer Jugend: Daniel Kwiatkowski, Assistent: Grzegorz Miętus

Slowenien 
Mitte Mai 2022 gab der slowenische Skiverband seine Kadereinteilung für die neue Saison bekannt.

 Cheftrainer: Robert Hrgota

Tschechien 
Anfang Juni wurde der Kader von Tschechien bekannt gegeben. Filip Sakala trainiert in der neuen Saison individuell.

 Cheftrainer: Vasja Bajc, Assistenten: Lukáš Hlava
 Trainer Continetalcup: Jakub Jiroutek

Vereinigte Staaten 
Die amerikanischen Nationalmannschaften wurden Anfang Mai 2022 bekannt gegeben. Im Herbst folgt die endgültige Nominierung für die neue Saison. Bis dahin können die Nominierten ihren Platz annehmen oder ablehnen.

Damen

Deutschland 
Der DSV gab Anfang Mai die Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt.

 Cheftrainer: Maximilian Mechler, Co-Trainer: Thomas Juffinger
 Trainer Lehrgangsgruppe Ib: Maximilian Echsler
 Trainer Lehrgangsgruppe IIa: André Pschera
 Stützpunkttrainer: Christian Bruder

Österreich 
Der ÖSV gab Anfang Mai die Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt. Das Nationalteam schrumpfte von 6 auf 5 Athletinnen. Chiara Kreuzer und Sophie Sorschag finden sich nun im A-Kader wieder, während Lisa Eder aufstieg.

Schweiz 
Sina Arnet wurde zur Saison 2022/23 in den B-Kader hochgestuft.

Finnland 
Der finnische A-Kader der Frauen besteht in der neuen Saison aus drei Athletinnen.

 Cheftrainer: Ossi-Pekka Valta

Frankreich 
Der französische A-Kader der Frauen ist für die Saison 2022/23 unverändert. Der Tscheche Jan Matura ist neuer Co-Trainer an der Seite von Damien Maitre.

 Cheftrainer: Damien Maitre, Co-Trainer: Jan Matura

Italien 
Der italienische Skiverband gab im Juni 2022 seine Kadereinteilung bekannt.

 Teamkoordinator: Sebastian Colloredo; Cheftrainer: Gabriele Zambelli
 Leiter Jugend: Stefano Comazzi, Trainer Jugend: Zeno Di Leonardo

Japan 
Der japanische Skiverband gab Anfang Juli 2022 seine Kadereinteilung bekannt.

 Cheftrainer: Tomoharu Yokokawa

Norwegen 
Der Norwegische Skiverband hat am 11. Mai 2022 seine Kader für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Im Gegensatz zum Kader der Vorsaison gab es keine Veränderungen, nur dass die beiden Springerinnen Maren Lundby und Eirin Maria Kvandal nach einem gewichtsbedingten Verzicht bzw. einer verletzungsbedingten Pause wieder zurückkehren. Die norwegischen Skispringerinnen zählen zu dem gleichen Kader wie die Männer.

Polen 
Der polnische Skiverband gab Mitte Mai die Kadereinteilung für die Saison 2022/23 bekannt.

Slowenien 
Mitte Mai 2022 gab der slowenische Skiverband seine Kadereinteilung für die neue Saison bekannt. Katra Komar und Jerneja Repinc Zupančič trainieren mit der Nationalmannschaft haben aber keinen vollständigen Status. Nika Prevc und Taja Bodlaj gehen noch zur Schule und trainieren deshalb vor allem bei der Junioren-Mannschaft mit.

 Cheftrainer: Zoran Zupančič

Tschechien 
In der neuen Saison stehen vier Springerinnen im tschechischen Nationalkader.

 Cheftrainer: Martin Bayer, Assistent: Jaroslav Šimek

Vereinigte Staaten 
Die amerikanischen Nationalmannschaften wurden Anfang Mai 2022 bekannt gegeben. Im Herbst folgt die endgültige Nominierung für die neue Saison. Bis dahin können die Nominierten ihren Platz annehmen oder ablehnen.

 Cheftrainer: Anders Johnson

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2022
 Skisprung-Continental-Cup 2022/23

Weblinks 
Weltcup Männer
 

Weltcup Frauen

Einzelnachweise 

2022/23
Wintersport-Weltcup 2022/23